Jméno a příjmení Václav Štěpánek nese více osob:

 Václav Štěpánek (historik) (* 1959) – český historik (balkanista), pedagog a spisovatel
 Václav Štěpánek (lyžař) – český běžecký lyžař, vítěz Chodské třicítky z roku 1965 (závodil za Slávii Plzeň)